Babel Med Music est un forum des musiques du monde se déroulant chaque année en mars au Dock des Suds, à Marseille. Il réunit en 2013 environ  de 52 nationalités différentes autour de 170 stands. En 2013 quatre scènes accueillent 36 concerts et 190 artistes venus des cinq continents.

Fréquentation 
En 2012  ont assisté au forum et aux concerts.

Références

Voir aussi 

Musique à Marseille
Festival de musique dans les Bouches-du-Rhône
Festival de world music